Podemos (hiszpańska partia polityczna) – lewicowa partia polityczna działająca w Hiszpanii, utworzona w marcu 2014 roku.
 Podemos (wenezuelska partia polityczna) – socjaldemokratyczna partia polityczna Wenezueli założona w 2003.
 Juntos Podemos Más – chilijska koalicja partii politycznych założona w 2003.